Samsung Galaxy Tab — серия интернет-планшетов южнокорейской компании Samsung на базе свободной операционной системы Android. Семейство устройств в странах Европы появилось в сентябре 2010 года, в России — в октябре того же года.

Технические характеристики 
Планшет имеет 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1024 x 600 пикселей, ARM-процессор с частотой 1000 МГц. В устройстве присутствуют приёмопередатчик Bluetooth версии 3.0, Wi-Fi, GPS с поддержкой A-GPS, 3,5-мм разъём для наушников, а также Connection Port. За графическое ускорение отвечает ускоритель PowerVR SGX540.

Устройство имеет возможность совершать звонки в сетях GSM и 3G. Оснащено двумя камерами, расположенными на передней и задней панелях, по 1,3 Мп и 3,0 Мп, соответственно, что позволяет использовать их для видеозвонков и Skype.

В планшете используются следующие комплектующие:
 Внутренняя память — SanDisk SDIN4C2-16G (MLC NAND Flash, 16 ГБ)
 Процессор — ARM Cortex-A8 (Samsung S5PC110A01, 1 ГГц, Hummingbird MAP), включая Samsung KB100D100YM, 16 Гб флэш-памяти MLC Flex OneNAND, 1 ГБ OneDRAM, 3 ГБ mobile DDR
 Коммуникационный чип — Infineon PM9801 (X-GOLD 616 HSDPA/HSUPA/EDGE), включая RF-трансивер Infineon PMB5703
 Аппаратный кодек — Wolfson Microelectronics WM8994
 Контроллер сетей — Broadcom BCM4329 (Bluetooth/FM/WLAN)
 Контроллер сенсорного экрана — ATMEL MXT224
 Контроллер цепей питания — Maxim 8998
 Гиродатчик — STMicroelectronics L3G4200D
 GPS-чип — Broadcom BCM4751
 Аккумулятор — 3,7 В, литий-ионный, 14,8 Вт·ч (4000 мА·ч)

Версии ОС Android 
Ранее Galaxy Tab первого поколения поставлялся с Android OS версии 2.2. В сентябре 2012 года в России вышло обновление устройств второго поколения до Android 4.0.

Galaxy tab 2 7.0 получил обновление до Android 4.1.1 (для P3100 первой страной стала Германия, для p3110 — Франция, сейчас во многих странах доступен 4.1.1), далее получил обновление до Android 4.1.2 (для P3100 первой страной стала франция, для p3110 -Индия).
Также в конце 2014 было обновление до версии 4.2.2

См. также 
 Samsung Galaxy Tab 10.1

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Samsung Galaxy Tab клуб владельцев 
 Samsung Galaxy Tab 11.6 — миф или реальность!?
 Обзор Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) P3110.
 Обзор Samsung Galaxy Tab 3.
 Семейство Samsung Galaxy Tab 3 может появиться в продаже после Galaxy Note 8,0
 Онлайн инструкция GT-P6800
 Представлено новое семейство планшетов Samsung Galaxy Tab Pro

Samsung Galaxy
Интернет-планшеты
Устройства на основе Samsung